KORIS (Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji) je připravovaný integrovaný dopravní systém. K jeho zavedení a řízení zřídil Zlínský kraj na základě rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21. prosince 2005 společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s. r. o. (do obchodního rejstříku zapsána 11. března 2006, zkratka KOVED), dosud je kraj jejím jediným společníkem. Pod názvem KORIS je prezentováno jednotné dispečerské řízení a jednotný informační systém. I před zavedením jednotného krajského integrovaného systému zajišťuje KOVED pro kraj odborné činnosti jako dopravní a ekonomické analýzy, zpracování objednávek dopravy včetně koordinace dopravců, jednání s jinými subjekty a zpracování podnětů a připomínek, definování rozsahu základní dopravní obslužnosti, kontrolní činnosti a zajišťování informovanosti o veřejné dopravě v kraji, a bylo dohodnuto vzájemné uznávání čipových karet mezi některými dopravci. KOVED zprostředkovává i krajskou objednávku dopravy v integrovaném dopravním systému Zlínská integrovaná doprava, který provozují dva z dopravců.

Od roku 2020 je připravovaný systém prezentován pod novým názvem Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK). Mezi cíli jsou v marketingové kampani jmenovány nové vlaky i autobusy, jednotný tarif, platby bankovními kartami v celé síti, více spojů a lepší návaznosti, centrální dispečink, online polohy vozidel, marketingové kampaně na podporu veřejné dopravy či turistické linky. V prvním roce provozu IDZK (2021) byly sjednoceny tarify, spuštěna krajská dopravní karta Zetka a v rámci organizace KOVED vzniklo kontrolní a marketingové oddělení. V červenci 2022 má být spuštěna možnost časového jízdného pro všechny oblasti kraje, poté má být vytvořena mobilní aplikace pro nákup jízdenek, postupně mají být do IDZK plně integrovány MHD v jednotlivých městech, nabídnuty jednodenní i vícedenní turistické jízdenky, zjednodušena tarifní struktura i způsob odbavování a reformován provozní koncept vedení linek a jízdních řádů a rozvíjena doprava pro volnočasové aktivity.

Dopravci 
Na veřejné silniční linkové dopravě v kraji se podílejí dopravci: 
 ČSAD Vsetín a. s. (10 050 000 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 144,83 milionů Kč za rok 2012)
 ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s. (5 600 000 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 69,615 milionů Kč za rok 2012)
 KRODOS BUS a. s. (3 900 000 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 60,622 milionů Kč za rok 2012)
 Karel Housa - HOUSACAR (1 290 000 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 15,291 milionů Kč za rok 2012)
 Veolia Transport Morava a. s. (469 027 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 6,998 milionů Kč za rok 2012)	 
 ČSAD Kyjov Bus a. s. (193 000 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 2,922 milionů Kč za rok 2012)
 FTL - First Transport Lines, a. s. (92 796 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 1,176 milionů Kč za rok 2012)
 VYDOS BUS a. s. (21 569 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 0,6 milionu Kč za rok 2012)
 ČSAD Hodonín a. s. (12 844 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 0,392 milionů Kč za rok 2012)
Celkem bylo na rok 2012 nasmlouváno 21 629 236 km a úhrada prokazatelné ztráty 302,446 milionu Kč.

Na veřejné drážní osobní dopravě v kraji se podílejí tito dopravci: 
 České dráhy, a. s. (3 568 620 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 257,515 milionů Kč za rok 2012)
 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o. (1 004 805 smluvních km a úhrada prokazatelné ztráty 4,86 milionů Kč za rok 2012)
Celkem bylo na rok 2012 nasmlouváno 4 573 425 km a úhrada prokazatelné ztráty 262,375 milionu Kč.

Vzájemné uznávání čipových karet 
Clearing a vzájemné uznávání čipových karet včetně elektronické peněženky funguje v kraji od listopadu 2007. Jsou do něj zapojeni tito dopravci: 
 ČSAD Vsetín a. s.
 ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.
 KRODOS BUS a. s.
 Karel Housa - HOUSACAR
 Kroměřížské technické služby, s. r. o. (MHD v Kroměříži)
Při platbě jsou přiznávány slevy za platbu čipovou kartou a sleva z nahraného úseku ve výši až 10 %, v kroměřížské MHD sleva 40 %.

KORIS 
Projekt Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji (KORIS) sestává ze tří prvků: 
 Centrální dispečink (dispečerský systém řízení provozu veřejné hromadné dopravy, garantování přestupů mezi dopravními prostředky, operativní řešení provozních problémů)
 Informační systémy ve vozidlech
 Informační systémy v zastávkách (informace o odjezdech v reálném čase)

Reference

Externí odkazy 
 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.

Integrované dopravní systémy v Česku
Doprava ve Zlínském kraji